Gebremichael ist der Familienname folgender Personen:
 Fitsum Gebremichael, eritreischer Fußballspieler
 Yacob Gebremichael, äthiopischer Fußballspieler
 Yonas Gebremichael (* 1982), äthiopischer Fußballspieler